Nagel může být:

 Nagel (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Nagel-Séez-Mesnil – francouzská obec

příjmení
 Nagel (příjmení) – německé příjmení

kultura
 Der Nagel – pohádka od bratří Grimmů
 Nagel zum Sarg – německý krátký film z roku 2011